Pekelník může znamenat více věcí:

 Peklenc – jiný výraz pro staroslovanského boha
 Čert – jako obyvatel pekla
 Pekelník – komedie Georga Bernarda Shawa z roku 1897, která byla zfilmována roku 1959
 Pekelník (Malá Fatra) (1609 m) – vrch v Malé Fatře
 Piekielnik (též Pekelník) – vesnice v Malopolském vojvodství v Polsku